Kościół św. Hieronima „della Carità”
 Kościół św. Hieronima Chorwatów